{{Infobox animanga personaje habilidades
|tipotecnicas     =
|listatecnicas    = Energy HaEnergy KyūshūEyebeamHikō
|tipoextra1       =
|listaextra1      =
|tipoextra2       =
|listaextra2      =
}}

El , también llamado simplemente Dr. Cenizas o Dr. Ceni, es un personaje de ficción de la serie manga y anime Dragon Ball. Se trata del creador de los androides.

Biografía

Pasado 
El Dr. Gero fue uno de los científicos que trabajaban en la sección de ingeniería robótica del Ejército Red Ribbon, creando maquinaria militar y diversos Androides. Su máxima creación fue Hatchan, una especie de Frankenstein pacifista, aunque en el anime esto se contradice erróneamente, haciendo que fuera un personaje de relleno Llamado dr Frappe quien construyó a Hatchan. El Dr Gero no apareció físicamente en la primera parte de la serie Cuando Son Gokū desmanteló al ejército Red Ribbon, pero se sabe que el sobrevivió al ataque y recogió sus trabajos y huyó a un laboratorio secreto perdido entre las montañas, donde siguió con su trabajo con el único fin de vengarse de Son Gokū. Para ello, envió un pequeño robot-espía, para que vigilara a Goku y sus compañeros, estudiara sus técnicas de combate y adquiriera sus células en secreto.

Durante muchos años, el Dr. Gero perfeccionó su técnica y creó a los androides #16, #17, #18, #19 y su mayor creación: Cell. Su locura era tal, que él mismo se convirtió en otro de los androides gracias a la ayuda de #19, pasando a ser #20. Una característica importante es el dispositivo que contiene en las palmas de ambas manos, que le permite absorber la energía del rival. Hechos ya los preparativos, empieza el plan de venganza contra Son Gokū.

También creó a #13, #14 y #15, que fueron terminados y activados por el ordenador central de su laboratorio, quienes aparecieron únicamente en la película Kyokugen Battle!! San Dai Super Saiyajin.

El despertar de los Androides 
Con la llegada de Trunks del futuro, Son Gokū y compañía estaban alertados de la existencia de los androides.
Aunque avisados, los androides #20 junto #19 aparecen en la ciudad donde Trunks del futuro dijo que aparecerían, donde agarran por sorpresa a Yamcha. El androide #20 absorbió la energía de Yamcha y atravesó su pecho, dejándolo moribundo.

Pero Son Gokū y compañía se percataron del ataque hacía Yamcha, presentándose los dos androides a los demás. Entonces el androide #20 o Dr. Gero se da cuenta de que Piccolo los identificó como androides antes de que ellos se presentaran, y también se da cuenta de que todos estaban en la ciudad como si sabían que llegarían, a lo que número 20 les pregunta de quien les informó de sus planes, pero ninguno dice nada, Son Goku comenzó a preocuparse por la gente que había en la ciudad, a lo que el dr gero aprovechó su preocupación para destruir la ciudad con sus ojos láser, pero Son Goku furioso lo golpea en la cara provocando que su sombrero se caiga de la cabeza exponiendo su cerebro, pero androide #20 se lo vuelve a colocar y permite a #19 combatir contra Son Gokū, él cual ellos tenían mucha confianza, pero Son goku les muestra su transformación de Super saiyajin, Son Goku parecía tener la ventaja, pero #19 lo logra derrotarlo, gracias a que Son Gokū sufrió un ataque de su enfermedad cardiaca. Pero su alegría no duró mucho, ya que Vegeta llegó y convirtiéndose en Super Saiyajin, derrota a #19 arrancándole primero sus dos manos y lanzando el ataque que bautizó como "Ataque Big Bang". Visto lo ocurrido, el Dr. Gero (Androide #20) decide huir a su laboratorio secreto ubicado en unas montañas ocultas.

Dentro de él, decide despertar a los dos androides: #17 y #18 (dichos androides los consideraba como a sus hijos). A diferencia del resto de sus creaciones, estos dos androides antes eran humanos, pero el Dr. Gero (según revela en Dragon Ball GT) cometió el error de reconstruirlos, dejando su capacidad de sentir emociones humanas (lo que explicaría la atracción que tiene la androide #18 por Krilin) lo que derivó en que este científico loco, les había arrebatado a ambos sus vidas normales, no estuvieran dispuestos a perdonar jamás al Dr. Gero por haberlos convertido en androides en contra de su voluntad. Aun sabiendo que lo odian a muerte, #20 insiste en activarlos, pero también como medida de precaución porta un artefacto bajo la manga: un dispositivo de autodestrucción. Pero sus dos androides se rebelaron, nada más despertar, ambos detectan el dispositivo en la mano de #20 y fingiendo haber adquirido una actitud cortés y obedientes hacia él, consiguieron arrebatarle el dispositivo y destruirlo, en un momento en que la androide #18 intento despertar al androide #16, el Dr. Gero les suplicó que no lo despertaran, ya que para el Dr. Gero, el androide #16 fue un experimento fallido y si lo despertaban destruiria la Tierra por completo, pero a pesar de la advertencia, la androide #18 insistio en despertarlo, justo en el mismo momento que el Dr. Gero se distrae, el androide #17 lo apuñala con su brazo por la espalda y posteriormente con una fuerte patada lo decapita brutalmente, pero en medio de su agonía el Dr. Gero en sus últimas palabras les advierte a sus creaciones que muy pronto se arrepentirán de todo lo que hicieron y posteriormente el androide #17 aplasta la cabeza del científico loco y acaba con la vida del Dr. Gero de una vez por todas.

Saga de Majin Boo 
En la saga de Majin Boo, el Dr. Gero aparece brevemente en un cameo, en donde este junto a los otros villanos en el infierno están observando la pelea entre Son Goku y Majin Boo.

Creando el androide perfecto 
Con su muerte, era de esperarse que su alma estaría condenada al infierno por todos los actos que cometió y donde finalmente conoce al Dr. Myu, el antiguo creador de Baby, en donde ambos científicos locos coincidieron en un mismo propósito en común: buscar venganza de Son Goku. Juntos, trabajaron para crear un nuevo #17, él cual tenía la función de fusionarse con el #17 original, que andaba por la Tierra.

Planearon una estrategia para salir del infierno y poder llegar a la Tierra. Consiguieron abrir una brecha temporal entre el infierno y la Tierra, donde consiguieron salir y además encerrar a Son Goku. En la Tierra, por fin encontraron al #17 original. Con la fusión de los dos #17 obtuvieron a Super #17. Sin embargo y por ironías del destino, este también lo traiciona y lo mata nuevamente, ya que su propia creación solo obedecía las órdenes del Dr. Myu, quien no tenía interés en compartir la victoria, tiempo después de la derrota de Super #17, este sería enviado nuevamente al infierno.

Personajes de Dragon Ball

fr:Cyborgs de Dragon Ball#Docteur Gero